Повелитель кукол: Ось зла — фильм 2010 года. Этот фильм как и все остальные фильмы серии выходил сразу на видео. Фильм создавался студией Full Moon Features. Также в этом году вышла 2 часть фильма  Демонические игрушки. Ещё в 2009 году был выпущен тизер-трейлер.

Сюжет 
Фильм начинается в 1939 году в гостинице. Главный персонаж по имени Дэнни делает стулья для свадебного приёма своего дяди. Дэнни говорит что если бы не его храмота то он бы пошел в армию со своим братом Доном, также он говорит дяде что он собирается помочь Андрэ Тулону, сам Андрэ является гостем гостиницы, он сбежал из Берлина и собирается спрятаться в гостинице. Вдруг Дэнни слышит выстрел, он заходит в номер Андрэ но он видит людей в чёрном, они уходят но Дэнни видит маленьком их лица а после он видит мёртвого Андрэ с пистолетом в руках. Дэнни удаётся найти куклы. Дэнни решает попрощаться с Доном (его братом) перед тем как он уйдет в армию.

Тем временем два нацистских убийцы Клаус и Макс по приказу идут в оперный театр где они встречают Одзу. Он говорит им что нужно уничтожить американский завод по созданию бомб чтобы подавить силы американцев и чтобы осуществить план Макс должен пойти туда на работу и сдружиться с начальницей завода. В одной из смен Макс уходит с работу и Дэнни решает по следить. Дэнни удаётся узнать план Троицы но его замечают и Дэнни убегает. Макс и Клаус нападают на Эльму (мать Дэнни) и Бэт (подругу Дэнни) и убивают Дона который пришёл только что домой. Эльму они также убивают а Бэт похищают.

Дэнни оживляет кукол приходит домой но видит мёртвую Эльму и еле живого Дона, Дэнни рассказывает замыслы данной Троицы и переселяет душу брата в куклу по имени ниндзя. Те приезжают в логово этих гадов но на препятствии они встречают людей Одзу но куклы расправляется и ними также куклы убивают Клауса. Те находят Одзу, Макса и заложницу Бэт. У Дэнни с собой есть самодельная бомба но Макс её похищает и угрожает ею но Макса убивает Лезвия вонзив ему в спину нож. Одзу убивает прихватив с собой сверлоголовую куклу и Дэнни произносит «Одзу ждет война»

Примечания 

 IMDB 

Фильмы Дэвида Де Кото
Американские фильмы о Второй мировой войне
Повелитель кукол